Carlo Martini – critico letterario e poeta italiano
Carlo Martini – pittore italiano
Carlo Martini – arcivescovo cattolico italiano
Carlo Maria Martini – cardinale, arcivescovo cattolico, teologo e biblista italiano